A Copa Davis de 1960 foi a 49ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 40 equipes, sendo 28 na Zona Europeia, 6 na Zona Americana e 6 na Zona do Leste.

Os Estados Unidos derrotaram a Venezuela na final da Zona Americana, a Itália bateu a Suécia na final da Zona Europeia e as Filipinas derrotaram a Índia na final da Zona do Leste. A atual campeã Austrália venceu a Itália no Desafio Final. A final foi disputada no White City Stadium em Sydney, Austrália, de 26 a 28 de dezembro.

Zona Americana

Chave América do Norte e Central

Chave América do Sul

Final

Zona do Leste (Oriental)

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
 

1960
1960 no tênis